

Mythologie
Ajax (zoon van Oileus), de 'Kleine Ajax' uit de Griekse mythologie
Ajax (zoon van Telamon), de 'Grote Ajax' uit de Griekse mythologie
Ajax (Sophokles), een tragedie van Sophokles over de Grote Ajax

Sport

Voetbal
AFC Ajax, profvoetbalclub uit Amsterdam, Nederland
Jong Ajax, het belofteneftal van AFC Ajax
AFC Ajax (vrouwenvoetbal), de vrouwenafdeling
Ajax Jeugdopleiding
AFC Ajax NV, het bedrijf achter AFC Ajax
Lucky Ajax, het gelegenheidselftal met oud-spelers van AFC Ajax (zie aldaar)
Ajax (amateurs), de amateurtak van AFC Ajax
Ajax America, een voormalige satellietclub van AFC Ajax uit Orlando, Florida, Verenigde Staten
Ajax Cape Town, een voetbalclub uit Kaapstad, Zuid-Afrika en satellietclub van AFC Ajax
FC Ajax Lasnamäe, club uit Tallinn, Estland
Rabat Ajax, een voetbalclub uit Rabat, Malta
Ajax Sportman Combinatie (ASC), amateurvoetbalclub uit Oegstgeest, Nederland
Ajax Breedenbroek, amateurvoetbalclub uit Breedenbroek, Nederland
Ajax Jiutepec AC, een voetbalclub uit Jiutepec, Mexico

Cricket
Ajax Sportman Combinatie, een cricketclub uit Oegstgeest, Nederland

Honkbal
Ajax, de voormalige honkbalafdeling van AFC Ajax

Informatica
Asynchronous JavaScript and XML (AJAX), Asynchroon Javascript en XML

Geografie
Ajax (Ontario), een plaats in Ontario, Canada
Mount Ajax, een berg op Antarctica

Motorfietsmerken
Ajax (Coventry)
Ajax (Brussel)
Ajax (Wolverhampton)
Royal Ajax

Automerken
Ajax (automerk uit 1925) (Verenigde Staten, 1925-1926)
Ajax (Zwitsers automerk) (Zwitserland, 1906-1910)
Ajax (Frans automerk) (Frankrijk, 1913-1919)
Ajax (automerk uit 1921) (Verenigde Staten, 1921)
Ajax (automerk uit 1901) (Verenigde Staten, 1901-1903)

Overig
Ajax (veiligheid), een fabrikant van brandblusmaterialen
Ajax (computerspel), een computerspel 
Ajax (schoonmaakmiddel), een schoonmaakmiddel
Ajax: Daar hoorden zij engelen zingen, een documentaire
Locomotief uit de HSM serie Ajax - Deukalion
Ajaxstraat, een straat in Rotterdam
 HMS Ajax, een lichte Britse kruiser in de Tweede Wereldoorlog